Олег Николаевич Федонин (род. 29 августа 1968 года) — советский и российский учёный и преподаватель. Ректор Брянского государственного технического университета (с 2013). Доктор технических наук (2004). Профессор (2013).

Биография 
Олег Николаевич Федонин родился 29 августа 1968 года.

В 1985 году поступил обучаться в Брянский институт транспортного машиностроения, который окончил в 1992 году и получил специальность инженера по технологии машиностроения на металлорежущих станках и инструментах. 

С 1987 по 1989 годы был призван в ряды Советской Армии и проходил срочную военную службу.

С 1992 года начал свою трудовую деятельность в Брянском государственном техническом университете. Сначала стал трудиться в должности инженера-программиста.

С 1992 по 1995 годы проходил обучение в целевой аспирантуре Брянского института транспортного машиностроения. В 1995 году успешно защитил диссертацию на соискание степени кандидата технических наук.

с 1995 по 1996 годы трудился ассистентом, с 1996 по 2005 годы работал доцентом. В 2006 году был избран на должность заведующего кафедрой, на которой проработал до 2011 года, одновременно выполнял обязанности ученого секретаря ученого совета университета. В 2009 году был назначен на должность директора учебно-научного технологического института. 

В 2004 году защитил диссертацию на соискание степени доктора технических наук.

16 мая 2013 года был избран ректором Брянского государственного технического университета. Продолжает работать на этой должности до настоящего времени. 

С 30 сентября 2015 года является почётным профессором Приднестровского государственного университета им. Т.Г.Шевченко.

Активный участник общественной и политической жизни Брянска и Брянской области. На выборах Президента Российской Федерации в 2018 году являлся доверенным лицом кандидата Путина Владимира Владимировича. В 2019 году избран от политической партии "Единая Россия" по единому областному избирательному округу в депутаты Брянской областной Думы VII созыва. Является сопредседателем Общероссийского Народного Фронта в Брянской области.

Награды 
 Почетная грамота Брянского городского совета народных депутатов (2005),
 Почетная грамота Брянской областной Думы (2007),
 Медаль им. К.Э. Циолковского Федерацией космонавтики России (2007),
 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2009),
 Почетный работник Высшего профессионального образования (2013),
 Памятная медаль "Брянск- город воинской славы" (2014),
 Медаль им. М.В. Келдыша Федерацией космонавтики России (2014),
 Медаль "За вклад в развитие города Брянска" (2015).

Примечания

Ссылки 
 Олег Федонин на сайте БГТУ

Депутаты Брянской областной Думы
Инженеры России
Выпускники Брянского технического университета
Преподаватели Брянского технического университета
Ректоры вузов Брянской области